Національна ліга В 1979—1980 — 33-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Фрібур-Готтерон.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінальний раунд

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1980   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1979 у швейцарському спорті
1980 у швейцарському спорті